Sirdar, Serdar oder Sardar () steht für:

 Sardar, einen asiatischen Titel oder Rang
 Serdar (Name), einen häufigen türkischen Vornamen sowie Familiennamen
 Sirdar (Bergsteigen), einen einheimischen Führer im Himalaya und Karakorum
 Sirdar (Ägypten), den britischen Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee in der Zeit der Britischen Herrschaft in Ägypten
 eine Ballade namens Serdar des Schriftstellers Grigor Parlitschew
 HMS Sirdar (P227), britisches U-Boot

Indische Filme:
 Sardar (1940), Hindi-Film von Dwarka Khosla
 Sardar (1955), Hindi-Film von Gyan Mukherjee
 Sardar (1967), Hindi-Film von Babubhai Mistri
 Sardar (1983), Hindi-Film von A. Salaam
 Sardar (1984), Telugu-Film von N. Harishchandra Rao
 Sardar (1993), Hindi-Film von Ketan Mehta

Geographie:
 Sardar-Sarovar-Talsperre, Staudamm in Gujarat, Indien
 Serdar (Stadt), eine Stadt in Turkmenistan, früher Kysyl-Arwat
 Sir Dar, Provinz Markazi im Iran
 Sirdar-e Bala, Provinz Luristan im Iran
 Sirdar-e Pain, Provinz Luristan im Iran